Cinema i televisió:
 Masquerade (pel·lícula de 1929), pel·lícula estatunidenca de 1929 dirigida per Russell Birdwell
 Masquerade (títol en català: Mascarada), pel·lícula britànica de 1965 dirigida per Basil Dearden i protagonitzada per Cliff Robertson i Jack Hawkins
 Masquerade (sèrie de televisió), sèrie estatunidenca d'espionatge de 1983 protagonitzada per Rod Taylor, Kirstie Alley i Greg Evigan
 Masquerade (títol en català: Mascarada per un crim), pel·lícula estatunidenca de 1988 dirigida per Bob Swaim i protagonitzada per Rob Lowe i Meg Tilly
 Masquerade (pel·lícula de 2012) (originalment en coreà: Gwanghae: Wang-i Doen Namja), pel·lícula sud-coreana de 2012 sobre el monarca Gwanghaegun
 Masquerade (pel·lícula de 2021), pel·lícula estatunidenca de 2021 dirigida per Shane Dax Taylor i protagonitzada per Bella Thorne

 Miscel·lània:
 Masquerade (àlbum de Running Wild), àlbum de 1995 del grup alemany Running Wild
 Masquerade (videojoc), videojoc d'aventura de gènere policíac de 1983

 Vegeu també:
 The Masquerader, curtmetratge estatunidenc de 1914 escrit i dirigit per Charles Chaplin
 Vampire: The Masquerade, joc de rol de 1991 que s'ambienta en l'anomenat Món de Tenebres